«И́нгольштадт 04» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, расположенного  в федеральной земле Бавария.

История 
Клуб основан 5 февраля 2004 года, путём слияния клубов ESV Ингольштадт и MTV Ингольштадт. Клуб спонсируется автоконцерном «Ауди», штаб-квартира которого так же располагается в Ингольштадт. 

Став чемпионом во второй Бундеслиге в сезоне 2014/15, «Ингольштадт 04» впервые в истории вышел в бундеслигу.

В сезоне 2018/2019 команда вылетела из Второй Бундеслиги по итогу стыковых матчей с командой Веен (4:4, команда из третьей лиги забила больше гостевых мячей)

По итогам 2019/20 сезона Третьей Лиги клуб занял 4 место, но по регламенту дублям запрещено играть во Второй Бундеслиге (Бавария II заняла 1 место). «Ингольштадт 04» сыграл стыковые матчи с «Нюрнбергом» 7 и 12 июля и не вышел во Второй Бундеслигу из-за спасительный гола на выезде, который забил «Нюрнберг» на последних секундах ответного матча, который закончился со счётом 1:3 (3:3 по сумме двух матчей) и в итоге «Нюрнберг» остался во Второй Бундеслиге.

В стыковых матчах сезона 2020/2021 «Ингольштадт 04» победил «Оснабрюк» по сумме двух встреч 4-3 (3-0 дома 1-3 на выезде) и вернулся во Вторую Бундеслигу.

Статистика сезонов

Достижения 
 Вторая Бундеслига
 Победитель: 2014/15
 Региональная лига «Юг»
 Победитель: 2007/08

Состав команды

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии